Гадкий утёнок — многозначный термин:

 Гадкий утёнок — сказка датского писателя и поэта Ханса Кристиана Андерсена
 Гадкий утёнок (мультфильм, 1939) / Ugly Duckling — мультфильм Уолта Диснея
 Гадкий утёнок (мультфильм, 1956) — рисованный мультфильм производства СССР
 Гадкий утёнок (мультфильм, 1997) / The Ugly Duckling — США
 Гадкий утёнок (мультфильм, 2010) — российский мультфильм Г. Бардина

 Гадкий утёнок (опера, 1996) — опера-притча по сказке Андерсена для сопрано, трёхголосного детского хора и фортепиано

 Гадкий утёнок (телесериал, 2007) / Patito feo — Аргентина
 Гадкий утёнок (телесериал, 2009) / Atrévete a soñar — Мексика
 Гадкий утёнок и я — компьютерный комедийный мультфильм

Другое 
 Гадкий утёнок (турклуб) — детско-юношеский туристский клуб из Москвы
 Citroen 2CV — этот автомобиль компании Citroen получил прозвище «гадкий утёнок»